Superliga 2009-10 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 2009-10;
 La Superliga de Eslovaquia 2009-10;
 La Superliga de Grecia 2009-10;
 La Superliga de Kosovo 2009-10;
 La Superliga de Serbia 2009-10;
 La Superliga de Suiza 2009-10;
 La Superliga de Turquía 2009-10;
 La Superliga de fútbol femenino de España 2009-10.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 2009-10;
 La Superliga femenina de España 2009-10.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 2009-10.